Art: una composició decorativa, vegeu mosaic.
 Biologia: un organisme format per diverses classes de teixits genèticament distints.
Mosaic groc, malaltia viral que afecta a algunes plantes, especialment a la vinya, caracteritzada per l'aparició de taques cloròtiques grogues.
 Informàtica: un navegador, vegeu Mosaic (informàtica).
 Literatura: novel·la de Prosper Mérimée.
 Televisió: Mosaic (sèrie de televisió), dirigida per Steven Soderbergh